HMS Colossus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Colossus (1787) 
 HMS Colossus (1803) 
 HMS Colossus (1882) 
 HMS Colossus (1910) 
 HMS Colossus (R15)

Colossus